Reichenbach peut faire référence à :

Patronyme 
 Carlos Reichenbach (1945-2012), cinéaste brésilien ;
 François Reichenbach (1921-1993), cinéaste français ;
 Hans Reichenbach (1891-1953), philosophe allemand, représentant de l'empirisme logique ;
 Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach (1793-1879), botaniste et zoologiste allemand ;
 Heinrich Gustav Reichenbach (1823-1889), botaniste allemand ;
 Baron Karl von Reichenbach (1788-1869), chimiste alleman ;
 Sébastien Reichenbach (1989-), cycliste suisse ;
 Nina Reichenbach (1999-), cycliste allemande.

Toponyme

Allemagne 
 Reichenbach, commune de l'arrondissement de Cham en Bavière
 Reichenbach, commune de l'arrondissement de Kronach en Bavière
 Reichenbach, commune de l'arrondissement de Birkenfeld en Rhénanie-Palatinat
 Reichenbach, commune de l'arrondissement de Saale-Holzland en Thuringe
 Reichenbach am Heuberg, commune de l'arrondissement de Tuttlingen en Bade-Wurtemberg
 Reichenbach an der Fils, commune de l'arrondissement d'Esslingen en Bade-Wurtemberg
 Reichenbach im Vogtland, ville de l'arrondissement du Vogtland en Saxe
 Reichenbach/O.L., ville de l'arrondissement de Görlitz en Saxe

Voir aussi 
 Reichenbach-Steegen, commune de l'arrondissement de Kaiserslautern en Rhénanie-Palatinat

Pologne 
 Reichenbach im Eulengebirge, commune de Silésie, aujourd'hui Dzierżoniów

Suisse 
 Reichenbach im Kandertal, commune du canton de Berne
 Le Reichenbach, cours d'eau du canton de Berne
 Les chutes du Reichenbach, canton de Berne

Botanique
 Violette de Reichenbach, plante de la famille des Violacées,

Histoire 
 Bataille de Reichenbach, le .

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique